Че́слав Ю́звяк (, 7.09.1919 г., Быдгощ, Польша — 24.08.1942 г., Дрезден, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, мученик, мирянин. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Закончил Салезианский Ораторий в Познани. Был председателем конспиративной организации «Добровольческая армия западных территорий» (), поддерживавшей во время немецкой оккупации Польши контакт с более крупной «Национальной боевой организацией» (). Арестован Гестапо 23 сентября 1940 года. 16 ноября 1940 года его препроводили в берлинскую тюрьму Neukölln, потом — в тюрьму города Цвикау. Был расстрелян в Дрездене 24 августа 1942 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Источник 
 Marian Orłoń: Wierni do końca: nowi błogosławieni w Rodzinie Salezjańskiej. Wrocław: Wydaw. Współpracowników ks. Bosko: nakł. Towarzystwa Salezjańskiego Prowincji św. Jana Bosko, 1999

Ссылки 
 http://www.santiebeati.it/dettaglio/90106 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века
Святые салезианцы